Austria:
 Pischelsdorf am Engelbach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 Pischelsdorf am Kulm – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Niemcy:
 Pischelsdorf – dzielnica gminy Loiching w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dingolfing-Landau